Sollers steht für:
 Sollers (Unternehmen), russisches Automobilunternehmen

Sollers ist der Familienname folgender Personen:
 Augustus Rhodes Sollers (1814–1862), US-amerikanischer Politiker
 Philippe Sollers (* 1936), französischer Schriftsteller

Sollers ist das Cognomen folgender Personen:
 Tiberius Claudius Augustanus Alpinus Lucius Bellicius Sollers, römischer Konsul, siehe Tiberius Claudius Alpinus

Siehe auch:
 Soller